Příjmení Šenk, přechýleně Šenková, nese více různých osobností:

 Eva Šenková (1923–2004) – česká herečka, zpěvačka a tanečnice
 Ivan Šenk (* 1957) – český hokejový brankář
 Leona Šenková (* 1993) – česká zpěvačka
 Ondřej Šenk – český cyklista-biketrialista
 Peter Šenk (* 1994) – slovenský fotbalový obránce

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení
Slovinská příjmení